Il singolare femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Katarina Srebotnik che ha battuto in finale Paola Suárez 6(1)-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (quarti di finale)

 Conchita Martínez (primo turno)
 Gala León García (secondo turno)
 Paola Suárez (finale)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2002